Лос Тараљес има више значења:

 Лос Тараљес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Тараљес, Мартин Кабаљеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику